Валерий Фёдорович Москаленко (1919-23.01.1942) — красноармеец ОМСБОН НКВД, участник боя у деревни Хлуднево.

Родился в с. Идрица Псковской губернии.

Перед войной — студент геолого-почвенного факультета МГУ.

С октября 1941 года — красноармеец ОМСБОН НКВД, входил в состав отряда К. З. Лазнюка. Участник обороны Москвы.

Погиб 23 января 1942 года в бою у деревни Хлуднево Думиничского района Калужской области.
Посмертно награждён орденом Ленина.

В советское время имя Валерия Москаленко носила пионерская дружина 676-й школы города Москвы.

На геологическом факультете МГУ до начала 1990-х гг. ежегодно проходили соревнования, названные «Мемориал Москаленко» (10 км на лыжах + стрельба). В 2012 году руководство факультета вернуло традицию. В соревнованиях разыгрываются номинации: 1) Абсолютное личное первенство. 2) Командное первенство среди сборных студенческих команд курсов, а также сборной сотрудников; 3) Командное первенство среди кафедр.

Источники 
 Московский университет в Великой отечественной войне. Издательство Московского университета, 1985 — Всего страниц: 336
 Фото https://polkszao.ru/kniga-pamyati/bessmertnyiy-polk/3521/moskalenko
 https://geol.msu.ru/ru/profkom-fakulteta/sport-na-fakultete
 https://docplayer.ru/44969019-10-fevralya-goda.html
 Ленинский комсомол в Великой Отечественной войне: сборник статей. Мол. гвардия, 1975 - Всего страниц: 333 - стр. 314.